Počet obyvatel Španělska k 1. lednu 2014 činil 46 507 760 lidí, což oproti roku 2013 představuje úbytek o 0,5 %. Hustota zalidnění je ve Španělsku 91,4 obyvatel na kilometr čtvereční, což je méně než už většiny západoevropských zemí. S výjimkou hlavního města Madridu je hustě obydlené především španělské pobřeží.

Populace Španělska se ve dvacátém století zdvojnásobila díky demografickému rozmachu v šedesátých a na začátku let sedmdesátých. Dnes ale vykazuje podobně negativní čísla o přirozeném nahrazování populace jako Řecko, Portugalsko, Maďarsko, Ukrajina a Japonsko. Mnoho demografů připisuje nízkou porodnost rezervám ve španělské rodinné politice. Mezi lety 2002 a 2008 španělská populace vzrostla o 8 %, z toho 7 % byli cizinci.

Deset nejlidnatějších provincií

Imigrace 
Podle sčítání lidu v roce 2006 mělo 9,27 % obyvatel Španělska cizí původ. Rozsáhlá imigrace začala v polovině devadesátých let. V roce 2000 Španělsko vykazovalo druhý nejvyšší počet přistěhovalců z celého světa v absolutních číslech (po USA). Španělsko je také devátou zemí s nejvyšším procentem přistěhovalců v EU.

V současnosti země zaujímá co se týče migrace s hodnotou 0,99 % 15. místo v unii. V roce 2008 tvořilo 5 220 000 cizinců 11,8 % obyvatel Španělska. Většina imigrantů žije u Středozemního moře nebo v Madridu, čímž se ještě zvyšují regionální rozdíly.

Jihoameričané tvoří podstatnou část imigrantů, žije jich zde několik set tisíc. V zemi žije více než tři čtvrtě milionu Rumunů a více než tři čtvrtě milionu Maročanů, stejně jako přes tři sta tisíc Britů.

Náboženství 
Španělsko nemá žádné oficiální náboženství. Ústava z roku 1978 upustila od římskokatolické církve coby oficiálního státního náboženství, ale uznala roli, kterou ve španělské společnosti tato církev hraje. Podle studie z roku 2014 se zhruba 68 % Španělů označilo za katolíky, 2 % vyznávalo jiné náboženství a asi 27 % se označilo za lidi bez vyznání nebo ateisty.

Demografická statistika

Reference

Externí odkazy 
 

Španělsko
Španělská společnost